Por Alianza de la Izquierda puede referirse a:

 Alianza de la Izquierda, partido político finlandés.
 Alianza de la Izquierda Democrática, partido político polaco.
 Alianza de la Izquierda Verde Nórdica o Izquierda Verde Nórdica, alianza política de partidos políticos escandinavos.